KH1 steht für:
 1952 KH1, ein Asteroid des Hauptgürtels

KH-1 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz
 KH-1 Corona, ein US-amerikanischer optischer Spionagesatellit

KH01